Wuyang bezeichnet:

 Wuyang (舞阳县), Kreis der bezirksfreien Stadt Louhe in der chinesischen Provinz Henan
 Wuyang (Nanchang) (武阳镇), Großgemeinde im Kreis Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wuyang (Ruijin) (武阳镇), Großgemeinde im Kreis Ruijin in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wuyang (Suining) (武阳镇), Großgemeinde im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Hunan
 Wuyang (Zhenyuan) (舞阳镇), Großgemeinde im Kreis Zhenyuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wuyang (Zhang) (武阳镇), Großgemeinde im Kreis Zhang in der chinesischen Provinz Gansu
 Wuyang (Pengshan) (武阳乡), Gemeinde im Stadtbezirk Pengshan von Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wuyang (She) (武阳乡), Gemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Wuyang (Deqing) (舞阳街道), Straßenviertel im Kreis Deqing in der chinesischen Provinz Zhejiang

siehe auch:
 Wujiang